Jón Sigurðsson kan syfta på bland andra:

 Jón Sigurðsson (död 1348), biskop i Skálholt
 Jón Sigurðsson (1811–1879), isländsk politiker
 Jón Sigurðsson (1828–1889), isländsk politiker
 Jón Sigurðsson (född 1941), isländsk politiker
 Jón Sigurðsson (född 1946), isländsk politiker